Littell ist der Name von

 Franklin H. Littell (1917–2009), amerikanischer Theologe
 Jonathan Littell (* 1967), französischer Schriftsteller amerikanischer Herkunft, Sohn von
 Robert Littell (* 1935), US-amerikanischer Schriftsteller

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Littell (Washington)

Siehe auch:
 Liddell
 Little